Евге́ния Влади́мировна Ура́лова (19 июня 1940, Ленинград, СССР — 17 апреля 2020, Израиль) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ (1994).

Биография 
Родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде.

Ребёнком вместе с матерью была вывезена из блокадного Ленинграда. По дороге они попали в окружение, некоторое время жили в партизанском отряде. Затем жила в Изборске. По окончании Великой Отечественной войны вернулась в Ленинград, жила с мамой в сарае, поскольку свободной квартиры не было. В школе училась плохо.

Занималась в любительском театре-студии. Дебютировала в кино в фильме «Повесть о молодожёнах» в эпизодической роли подруги героини. На гонорар мама сшила ей пальто.

После школы окончила техническое училище и распределилась на завод чертёжницей. За компанию с подругой пошла поступать в театральный институт и поступила. Училась на вечернем отделении и при этом работала в разных местах дворником, лаборанткой, уборщицей.

В 1964 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, курс Ф. М. Никитина. Переехала в Москву вместе со Всеволодом Шиловским. С 1965 года — актриса театра имени Ермоловой.

Кроме последующей многолетней работы в этом театре, Евгения Уралова снялась в более чем 40 кинофильмах, но наиболее известна по главной роли в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966).

Скончалась в израильской больнице 17 апреля 2020 года на 80-м году жизни после тяжёлой болезни.

Личная жизнь 
В 1961 году её жених Юрий Гаккель, ассистент оператора на киностудии «Ленфильм», утонул на съёмках фильма «Барьер неизвестности». На тот момент актриса была беременна от него двойней, но его смерть спровоцировала у неё выкидыш.

Трижды была замужем:
 первый муж — художник Николай Подлесов;
 второй муж — Всеволод Шиловский (род. 1938), актёр, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР (1986);
 третий муж — Юрий Визбор, познакомилась с ним во время съёмок фильма «Июльский дождь»;
 дочь от этого брака — Анна.

Творчество

Роли в театре 
  — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева. Режиссёр: Екатерина Еланская — Наталья Петровна

Фильмография 

{{ВФильме|1966|Июльский дождь|Лена||5=ру}}

 Признание и награды 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (6 июля 1994 года) — за заслуги в области театрального искусства''.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Юрий Визбор